

Felino 
 Onça-pintada (Panthera onca), felino americano de grande porte, de pelagem malhada. Variedade melânica conhecida como onça-preta
 Onça-parda (Puma concolor), felino americano de grande porte, de pelagem variando do acinzentado ao marrom avermelhado. Conhecido também por puma ou leão-baio
 Leopardo-das-neves (Panthera uncia), grande felídeo, nativo das regiões montanhosas asiáticas, com cabeça relativamente pequena e pelagem longa e densa, e de coloração cinzenta com manchas escuras

Unidade 
 Onça (massa), unidade de massa
 Onça (capacidade), unidade de capacidade ou volume

Personagem 
 O Amigo da Onça, personagem criado por Péricles de Andrade Maranhão

Desambiguação